Konkurs kombinacji norweskiej na skoczni normalnej na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022 odbył się 9 lutego w Zhangjiakou.

Mistrzem olimpijskim został Niemiec Vinzenz Geiger. Drugie miejsce zajął Norweg Jørgen Graabak, a na trzecim stopniu podium uplasował się Lukas Greiderer reprezentujący Austrię.
W zawodach wzięło udział dwóch Polaków. Najlepszy był Szczepan Kupczak, który zajął 34. miejsce, Andrzej Szczechowicz uplasował się na 35. miejscu.

Terminarz

Wyniki

Skoki narciarskie

Bieg na 10 km

Bibliografia 
 
 

Kombinacja norweska na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022